HMS Styrsö har två fartyg döpts till i svenska flottan:

, minsvepare av Arkö-klass sjösatt år 1962.
, minröjningsfartyg av Styrsö-klass sjösatt år 1996.

Se även
Styrsö